Евге́ний Луки́н:
 Лукин, Иван Иванович (1887—1966) — советский колхозный деятель, старший конюх в колхозе им. Карла Маркса (Таштыпский район), Герой Социалистического Труда.
 Лукин, Иван Николаевич (1906—1993) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.